Сергі́й Григо́рович Корне́цький ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1980 року в місті Новодністровськ Чернівецької області. Батько покинув сім'ю, коли Сергію виповнився рік. Навчався у новодністровській ЗОШ № 2, здобув базову середню освіту. 1991 року сестра Ірина переїхала на постійне місце проживання до РФ, Сергій залишився у Новодністровську з мамою Валентиною Іванівною. 1996 року вступив до НВК, здобув теоретичні та практичні знання, необхідні для роботи в комунальному господарстві. Вдруге вийшовши заміж, до Вінницької області виїхала мати; Сергій працював у Новодністровську, часто матір та допомагав по господарству.

Мобілізований в серпні 2015 року, солдат 2-ї батареї, 55-та окрема артилерійська бригада.

22 листопада 2015-го помер в Опіковому центрі міста Києва внаслідок травм від опіків 70 % тіла, котрих зазнав під час пожежі в польовому таборі ЗСУ в Донецькій області — де близько 7-ї години ранку 17 жовтня від іскри загорівся намет.

24 листопада 2015 року відбулося прощання у Новодністровську, похований у селі Виноградне Мурованокуриловецького району Вінницької області, де проживає його мама.

Без Сергія лишилися мама, старша сестра Ірина, вітчим Святослав Цибуляк.

Вшанування 
 20 жовтня 2016 року в Буковинському ліцеї-інтернаті (колишня новодністровська ЗОШ № 2) встановлено та освячено меморіальну дошку Сергію Корнецькому та Іллі Василашу.

Джерела 
 Книга пам'яті 
 У Новодністровську встановили меморіальні дошки загиблим воїнам

Уродженці Новодністровська